

Astronomia
 3487 Edgeworth – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Edgeworth – Inghilterra
 Edgeworth – Australia
 Edgeworth – città statunitense della Pennsylvania
 Edgeworth –  villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone 
 Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) – statista irlandese
 Henry Essex Edgeworth (1745-1807) – sacerdote cattolico 
 Kenneth Edgeworth (1880-1972) – astronomo irlandese 
 Maria Edgeworth (1767-1849) – scrittrice
 Michael Pakenham Edgeworth (1812-1881) – botanico irlandese
 Richard Lovell Edgeworth (1744-1817) – inventore